Ле Рој има више значења:
 Ле Рој (Ајова)
 Ле Рој (Илиноис)
 Ле Рој (Њујорк)
 Ле Рој (Минесота)
 Ле Рој (Мичиген)